Aline dos Santos (ou Aline Santos) pode se referir a:

Aline Silva dos Santos, jogadora brasileira de handebol
Aline Leone dos Santos, atleta brasileira
Aline Barros, cantora brasileira cujo nome completo é Aline Kistenmacker Barros dos Santos

Ver também

Desambiguações de antropônimos